В 1663 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 20 ноября инквизиция внесла в Индекс запрещённых книг шесть сочинений Паскаля.
 Роберт Гук принят в члены Лондонского королевского общества..
 Немецкий физик Отто фон Герике изобрёл один из первых электростатических генераторов, производящих электричество трением — шар из серы, натираемый руками.

Публикации 
 Посмертно опубликованный трактат «Книга об игре в кости» () итальянского математика Джероламо Кардано, написанный ещё в 1526 году, стал большим вкладом в зарождающуюся теорию вероятностей.
 Шотландский астроном и математик Джеймс Грегори в трактате «Optica Promota» впервые детально описал устройство телескопа-рефлектора собственной конструкции («телескоп Грегори»). Он не делал попыток построить описанный им теоретически аппарат; работающий «рефлектор Грегори» реализовал Роберт Гук в 1673 году, когда рефлектор Ньютона (1668 год) уже был широко известен.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1663 году
 31 августа — Гийом Амонтон, французский физик и изобретатель, автор закона Амонтона, один из авторов идеи абсолютного нуля температуры, который оценил как равный минус 239,8 °C (умер в 1705 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1663 году
 28 декабря — Франческо Мария Гримальди, итальянский физик, открывший дифракцию и интерференцию света (род. в 1618 году).

Примечания

См. также 

1663 год в науке